Катарін Меррі — британська легкоатлетка

 Меррі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Меррі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн